5-я Украинская советская дивизия () — воинское соединение 3-й Украинской советской армии в период Гражданской войны в России.

История 
1919 год

3-я Украинская советская армия создана к 15 апреля 1919 из частей Группы войск одесского направления, которые были сведены в две штатные дивизии: 5-ю и 6-ю Украинские советские дивизии., 

3-я Украинская советская армия вела боевые действия против украинских войск под командованием С. Петлюры в районе Одесса — Херсон — Николаев и к концу апреля вытеснила противника из Левобережья Приднестровья от г.Одессы до г.Тирасполя.

К 28 апрелю в г.Киеве завершено создание дивизии. Начальник дивизии М. В. Слувис.

В апреле – июле дивизия вела бои с частями Добровольческой армии под командованием русского генерал-лейтенанта барона 
П. Н. Врангеля в восточной части Украины.

В мае дивизия вела бои с частями русской Добровольческой армии под командованием русского генерал-лейтенанта В. З. Май-Маевского в восточной части Украины.

С 22 мая Добровольческая армия наступала на Курск-Орёл, заняла г. Славянск, отбросив части 8-й и 13-й красных армий за р. Северский Донец.

Красная 13-я армия потеряла веру в возможность сдержать противника и вышестоящее советское командование напряженно формировало новые центры обороны в г.Харькове и г.Екатеринославе.

28 мая 3-я Украинская советская армия передала часть войск Южному фронту и перешла к обороне., ,  Среди переданных войск была и 5-я Украинская советская дивизия вошедшая в состав 8-й армии.

В июне 1919 5-я дивизия вела бои с войсками Добровольческой армии в восточной части Украины.

10 июня левая колонна белогвардейского 1-го армейского корпуса (командир корпуса генерал-майор А. П. Кутепов) взяла г.Белгород.

11 июня левая колонна 1-го армейского корпуса белых, тесня войска красных, вошла в г.Харьков и после ожесточённого уличного боя заняла его. 

27 июня войска Вооружённых сил Юга России вынудили войска Красной Армии оставить г.Екатеринослав.

В июле 5-я Украинская советская дивизия продолжала вести бои с войсками Добровольческой армии в восточной части Украины.

В июле 5-я Украинская советская дивизия передана в 9-ю армию.

С июля 5-я Украинская советская дивизия вела бои с войсками русской Добровольческой армии в Области Войска Донского (на р. Хопёр).

Переформирование 
16 июля 1919 5-я Украинская советская дивизия переформирована (фактически - переименована) в 56-ю стрелковую дивизию единой РККА.

Полное наименование 
5-я Украинская советская дивизия

Подчинение 
 28 апреля – 28 мая 1919 - 3-я Украинская советская армия
 28 мая — июнь 1919 - 8-я армия
 с … июля по 16 июля 1919 - 9-я армия

Командование 
 Начальник дивизии Слувис М. В. (28.04 - 16.07.1919).

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. ЦГАСА, 1991 С. 292—293.
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006.
 https://web.archive.org/web/20131017005209/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=91911

Ссылки 
 http://www.rkka.ru/ihandbook.htm Сайт РККА. Энциклопедия. 56-я стрелковая дивизия

Армия УССР
Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1919 году
Советские стрелковые дивизии во время Гражданской войны